Chris Coleman – calciatore e allenatore gallese
Chris Coleman – batterista statunitense